Милош Ваврушка (; ) — чехословацкий и чешский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Милош Ваврушка родился в Кутна-Горе. Актёрское образование получил в драматическом отделении  Пражской консерватории. Дебютировал в кино в 1946 г. в фильме «Мужчины без крыльев». Актёр театров в Пардубице и Праге.

Избранная фильмография 
  — Мужчины без крыльев / Muži bez křídel
  — Предчувствие / Předtucha
  — Красная ящерица / 
  — Похищение / Únos
  — Тайна крови / Tajemství krve
  — Сентябрьские ночи / Zářijové noci
  — Чёрный батальон / Černý prapor
  — Даржбуян и Пандргола / 
  — Чёрная суббота / Černá sobota — Войта, лаборант
  — Покушение / Atentát
  — Конец агента / Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky
  — Очень грустная принцесса / 
  — Грешные люди города Праги / 
  — Радости отца отечества / 
  — Пан Тау / 
  — Девушка на метле / 
  — Расследования моей жены / Kde Aféry mé ženy
  — Три орешка для Золушки / Tři oříšky pro Popelku / Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
  — Я подожду, пока ты убьёшь / Počkám, až zabiješ — гестаповец Бенке
  — Высокая синяя стена / Vysoká modrá zeď — ''лейтенант Винопал
  — Как утопить доктора Мрачека / Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách
  — Тридцать случаев майора Земана / 30 případů majora Zemana
  — Как разбудить принцессу /  / 
  — История любви и чести / Příběh lásky a cti
  — Завтра встану и ошпарюсь чаем / Zítra vstanu a opařím se čajem
  — Принц и Вечерняя Звезда / 
  — Олдржих и Божена / Oldřich a Božena
  — Скорая помощь /

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте csfd.cz 

Выпускники Пражской консерватории